Berrien é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Berrien (Geórgia)
Condado de Berrien (Michigan)

Desambiguações de topônimos